Коверино — название населённых пунктов в России:

 Коверино — село в Камешковском районе Владимирской области.
 Коверино — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.

См. также 
 Каверино
 Ковернино (значения)